Districtul Byron sau Districtul civil Byron (conform originalului Byron Township) se poate referi la unul din următoarele districte civile,

Statele Unite ale Americii

Statul Kansas 

 Districtul Byron, comitatul Stafford, statul ;

Statul Illinois 

 Districtul Byron, comitatul Ogle, statul ;
 Districtul Port Byron, comitatul Rock Island, statul ;

Statul Iowa 

 Districtul Byron, comitatul Buchanan, statul ;

Statul Michigan 

 Districtul Byron, comitatul Kent, statul ;

Statul Minnesota 

 Districtul Byron, comitatul Cass, statul ;
 Districtul Byron, comitatul Waseca, statul Minnesota

Statul North Dakota 

 Districtul Byron, comitatul Cavalier, statul ;

Vezi și 

 Byron (dezambiguizare)
 Byron (nume de familie)
 Districtul Byron (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii